Beagle steht für:
 Beagle (Hunderasse), britische Hunderasse
 Beagle (Software), Desktop-Suchprogramm
 Beagle Aircraft, ehemaliger britischer Flugzeughersteller
 HMS Beagle, acht Schiffe der Royal Navy
 (656) Beagle, Asteroid
 Beagle (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 Beagle, Computerwurm; siehe Bagle (Computerwurm)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beagle (Kansas), Miami County
 Beagle (Kentucky), Campbell County
 Beagle (Ohio), Hancock County – nicht mehr existent
 Beagle (Oregon), Jackson County

Personen:
 Jay Beagle (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter S. Beagle (* 1939), US-amerikanischer Romanautor und Songschreiber

Siehe auch:
 Beagle Island
 Beagle-Klasse
 Beagle 2
 Bagel (Begriffsklärung)